Systema Naturae 2000
Clasificări științifice